Рикардо Де Гусман (; ) — филиппинский шахматист, международный мастер (1982).

В составе сборной Филиппин участник трёх Олимпиад (1978, 1984, 1992) и четырёх командных чемпионатов Азии (1983—1986, 1989, 1995).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Филиппин